Adorador 3 – Além das Circunstâncias é o terceiro álbum de estúdio da cantora Fabiana Anastácio, lançado em 2017, pela gravadora Todah Music. O disco que conta com produção do maestro Melk Carvalhedo, é composto por 14 faixas inéditas, além de trazer regravações de outros cantores como Shirley Carvalhaes na canção “Quem Ficou, Ficou, Quem Partiu, Partiu”.

Faixas
Além das Circunstâncias
Momento Triunfal
Cada Promessa
Quem Ficou, Ficou, Quem Partiu, Partiu
Mulher Marcha
Fiel Adorador
Em Nome do Senhor
Em Espírito e em Verdade
Prefiro Ser Fiel
Tempo de Cantar
Oração da Família
Ah Que Saudade
Graças ao Cordeiro
Marcas da Dor

Álbuns de 2017
Álbuns produzidos por Melk Carvalhêdo